Джумабаев — фамилия; имеет женскую форму Джумабаева.
 Джумабаев, Алахун (1896—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Джумабаев, Ринат Атогалиевич (род. 1989) — казахстанский шахматист.
 Джумабаев, Ташмамат (1924—1995) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Джумабаев, Усенкул (1923—1976) — киргизский советский государственный, политический и общественный деятель, поэт.
 Джумабаев, Шамс Гуландонович (род. 1987) — российский футболист.

Джумабаева 
 Джумабаева, Акнур Курасбековна (род. 1979) — обладательница титула Grand Prix Queen of the Planet, миссис Казахстан 2011.
 Джумабаева, Анакыз (род. 1929) — Герой Социалистического Труда. Джумабаева, Юлдуз (род. 1998) — туркменская тяжелоатлетка, чемпионка мира.

 См. также 
 Жумабаев